— 63-й император Японии, правивший с 15 ноября 967 по 27 сентября 969 года. Имя — Норихира.

Девизы правления 
Император правил под следующими девизами:
 Кохо (964—968)
 Анна (968—970)

Родословная 
Замечание: титул синно носили принцы крови, возможные наследники престола, найсинно — принцессы.

Примечания

Литература 
 
 

Правители Азии X века
 14